Campionatul Mondial de Formula 1 din 2005 a fost cel de-al 59-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 56-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 48-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a nouăsprezece curse, începând în Australia pe 6 martie și terminându-se în China pe 16 octombrie.

Fernando Alonso și echipa Renault au câștigat Campionatele Mondiale la Piloți și la Constructori, punând capăt celor cinci ani de dominație a lui Michael Schumacher și Ferrari din . Succesul lui Alonso l-a făcut cel mai tânăr campion din istoria acestui sport, titlu pe care l-a deținut până la succesul lui Lewis Hamilton din . Victoria lui Renault a fost prima sa drept constructor. Alonso a început sezonul în forță, câștigând trei dintre primele patru curse iar titlu său a fost fără îndoială. El și-a adjudecat titlul în Brazilia, cu două curse rămase înainte de final.

Campionii en-titre, Michael Schumacher și Ferrari, au avut un sezon slab după standardele lor, Bridgestone nu a putut concura cu Michelin după interdicția de schimbare a anvelopelor care a afectat doar sezonul 2005. Singura lor victorie a venit atunci când Michelin și-a considerat propriile anvelope nesigure după mai multe incidente în virajul oval de la Indianapolis. Drept urmare, au participat doar cele șase mașini cu pneuri Bridgestone în acea cursă. Schumacher s-a menținut pe locul trei în Campionatul Piloților, în ciuda ritmului superior al lui McLaren, subliniind sezonul dezamăgitor pe care l-a avut Montoya. Columbianul a ratat două curse în startul sezonului din cauza unei accidentări la tenis, apoi a câștigat trei curse, dar a fost bine categoric de coechipierul său, Kimi Räikkönen, în campionat.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2005 al campionatului.

 † Toate motoarele au fost de 3,0 litri, configurație V10. 2005 a fost ultimul an al acestei formule de motor.
 Nicio mașină cu pneuri Michelin nu a participat în Marele Premiu al Statelor Unite din motive de siguranță, lăsând doar șase mașini pe grilă la startul cursei.

Calendar 

Calendarul de Formula 1 din 2005 a prezentat un nou eveniment, Marele Premiu al Turciei.

{|class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center;"
|-
!1. 
!2. 
!3. 
!4. 
|-
| 4-6 martie
| 18-20 martie
| 1-3 aprilie
| 22-24 aprilie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!5. 
!6. 
!7. 
!8. 
|-
| 6-8 mai
| 19, 21-22 mai
| 27-29 mai
| 10-12 iunie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!9. 
!10. 
!11. 
!12. 
|-
| 17-19 iunie
| 1-3 iulie
| 8-10 iulie
| 22-24 iulie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!13. 
!14. 
!15. 
!16. 
|-
| 29-31 iulie
| 19-21 august
| 2-4 septembrie
| 9-11 septembrie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!17. 
!18. 
!19. 
|-
| 
| 7-9 octombrie
| 
|-
| 
| 
| 
|- class="sortbottom"
| colspan="4" align="bottom" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |(P) - pistă; (S) - stradă.
|}

 Rezultate și clasamente 
 Marile Premii 

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor opt piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

 Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Clasament Campionatul Mondial al ConstructorilorNote:'''
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
2005 în sport